Кастаньед — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Кастаньед — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна

Персоналии 
 Кастаньед, Стефан (род. 1969) — французский регбист, игравший на позиции скрам-хава.
 Кастаньед, Тома (род. 1975) — французский регбист.